Гороховський Георгій Олександрович (1929) — український вчений, доктор технічних наук.
 Гороховський Денис Ілліч (1986) — кандидат політичних наук, політичний експерт.
 Гороховський Едуард Семенович (1929—2004) — російський радянський художник, класик московського концептуалізму, засновник російського «photo-based art».
 Гороховський Ілля Леонідович (нар. 1955) — український діяч, голова правління Укркоопспілки, кандидат політичних наук. 
 Гороховський Марко Іванович (*2-га пол. XVIII cт. — † після 1806) — український медик, доктор медицини, перекладач, колезький асесор.
 Гороховський Олег Володимирович (нар. 1974) — український бізнесмен, банкір.

Гороховський — починок, Нікольський район, Вологодська область
 Гороховський — хутір, Шолоховський район, Ростовська область

 Гороховський — колишній сільський населений пункт, Світлинський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Гороховська
 Гороховський провулок

Українські прізвища